Jonquières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Jonquières, Oise, kommun i departementet Oise, 
 Jonquières, Vaucluse, kommun i departementet Vaucluse, 
 Jonquières, Hérault, kommun i departementet Hérault, 
 Jonquières, Tarn, kommun i departementet Tarn, 
 Jonquières, Aude, kommun i departementet Aude, 
 Jonquières-Saint-Vincent, kommun i departementet Gard,